Натуральне число 742
 742 рік до нашої ери
 742 рік нашої ери